

65001–65100 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 65001 Teodorescu ||  || 9 jan 2002 || Campo Imperatore || F. Bernardi, A. Boattini || — || 
|-id=002 bgcolor=#FAFAFA
| 65002 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=003 bgcolor=#E3E3E3
| 65003 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=004 bgcolor=#FAFAFA
| 65004 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=005 bgcolor=#E3E3E3
| 65005 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=006 bgcolor=#F1F1F1
| 65006 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=007 bgcolor=#E3E3E3
| 65007 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=008 bgcolor=#F1F1F1
| 65008 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=009 bgcolor=#F1F1F1
| 65009 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=010 bgcolor=#FAFAFA
| 65010 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=011 bgcolor=#F1F1F1
| 65011 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=012 bgcolor=#FAFAFA
| 65012 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=013 bgcolor=#E3E3E3
| 65013 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=014 bgcolor=#F1F1F1
| 65014 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=015 bgcolor=#E3E3E3
| 65015 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=016 bgcolor=#E3E3E3
| 65016 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Maria || 
|-id=017 bgcolor=#E3E3E3
| 65017 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=018 bgcolor=#F1F1F1
| 65018 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=019 bgcolor=#E3E3E3
| 65019 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=020 bgcolor=#E3E3E3
| 65020 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=021 bgcolor=#E3E3E3
| 65021 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=022 bgcolor=#E3E3E3
| 65022 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=023 bgcolor=#E3E3E3
| 65023 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=024 bgcolor=#F1F1F1
| 65024 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=025 bgcolor=#E3E3E3
| 65025 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=026 bgcolor=#E3E3E3
| 65026 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=027 bgcolor=#FAFAFA
| 65027 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=028 bgcolor=#E3E3E3
| 65028 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=029 bgcolor=#E3E3E3
| 65029 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=030 bgcolor=#E3E3E3
| 65030 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=031 bgcolor=#F1F1F1
| 65031 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=032 bgcolor=#F1F1F1
| 65032 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=033 bgcolor=#FAFAFA
| 65033 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=034 bgcolor=#FAFAFA
| 65034 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=035 bgcolor=#E3E3E3
| 65035 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=036 bgcolor=#E3E3E3
| 65036 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=037 bgcolor=#FAFAFA
| 65037 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=038 bgcolor=#FAFAFA
| 65038 ||  || 14 jan 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=039 bgcolor=#E3E3E3
| 65039 ||  || 14 jan 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=040 bgcolor=#FAFAFA
| 65040 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=041 bgcolor=#F1F1F1
| 65041 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=042 bgcolor=#E3E3E3
| 65042 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=043 bgcolor=#E3E3E3
| 65043 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=044 bgcolor=#E3E3E3
| 65044 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=045 bgcolor=#F1F1F1
| 65045 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=046 bgcolor=#F1F1F1
| 65046 ||  || 13 jan 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=047 bgcolor=#FAFAFA
| 65047 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=048 bgcolor=#FAFAFA
| 65048 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=049 bgcolor=#E3E3E3
| 65049 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=050 bgcolor=#FAFAFA
| 65050 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=051 bgcolor=#F1F1F1
| 65051 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=052 bgcolor=#F1F1F1
| 65052 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=053 bgcolor=#E3E3E3
| 65053 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=054 bgcolor=#FAFAFA
| 65054 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=055 bgcolor=#E3E3E3
| 65055 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=056 bgcolor=#F1F1F1
| 65056 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=057 bgcolor=#FAFAFA
| 65057 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=058 bgcolor=#E3E3E3
| 65058 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=059 bgcolor=#F1F1F1
| 65059 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=060 bgcolor=#E3E3E3
| 65060 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=061 bgcolor=#E3E3E3
| 65061 ||  || 14 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=062 bgcolor=#F1F1F1
| 65062 ||  || 5 jan 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=063 bgcolor=#E3E3E3
| 65063 ||  || 5 jan 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=064 bgcolor=#F1F1F1
| 65064 ||  || 6 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=065 bgcolor=#E3E3E3
| 65065 ||  || 7 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=066 bgcolor=#FAFAFA
| 65066 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=067 bgcolor=#E3E3E3
| 65067 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=068 bgcolor=#FAFAFA
| 65068 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=069 bgcolor=#F1F1F1
| 65069 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=070 bgcolor=#FAFAFA
| 65070 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=071 bgcolor=#E3E3E3
| 65071 ||  || 9 jan 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=072 bgcolor=#F1F1F1
| 65072 ||  || 10 jan 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=073 bgcolor=#E3E3E3
| 65073 ||  || 10 jan 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=074 bgcolor=#F1F1F1
| 65074 ||  || 10 jan 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=075 bgcolor=#FAFAFA
| 65075 ||  || 12 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=076 bgcolor=#E3E3E3
| 65076 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=077 bgcolor=#E3E3E3
| 65077 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=078 bgcolor=#E3E3E3
| 65078 ||  || 18 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=079 bgcolor=#F1F1F1
| 65079 ||  || 18 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=080 bgcolor=#E3E3E3
| 65080 ||  || 18 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=081 bgcolor=#E3E3E3
| 65081 ||  || 19 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=082 bgcolor=#E3E3E3
| 65082 ||  || 18 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=083 bgcolor=#FAFAFA
| 65083 ||  || 19 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=084 bgcolor=#F1F1F1
| 65084 ||  || 19 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=085 bgcolor=#E3E3E3
| 65085 ||  || 22 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=086 bgcolor=#F1F1F1
| 65086 ||  || 25 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=087 bgcolor=#E3E3E3
| 65087 ||  || 22 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=088 bgcolor=#E3E3E3
| 65088 ||  || 23 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=089 bgcolor=#FAFAFA
| 65089 ||  || 26 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 65090 ||  || 23 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=091 bgcolor=#FAFAFA
| 65091 Saramagrin || 2002 CF || 1 fev 2002 || Cima Ekar || ADAS || — || 
|-id=092 bgcolor=#F1F1F1
| 65092 ||  || 3 fev 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=093 bgcolor=#FAFAFA
| 65093 ||  || 3 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=094 bgcolor=#F1F1F1
| 65094 ||  || 3 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=095 bgcolor=#E3E3E3
| 65095 ||  || 3 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=096 bgcolor=#FAFAFA
| 65096 ||  || 3 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=097 bgcolor=#88F2FF
| 65097 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=098 bgcolor=#FAFAFA
| 65098 ||  || 4 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=099 bgcolor=#FAFAFA
| 65099 ||  || 8 fev 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem || — || 
|-id=100 bgcolor=#E3E3E3
| 65100 Birtwhistle ||  || 8 fev 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem || — || 
|}

65101–65200 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 65101 ||  || 8 fev 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem || — || 
|-id=102 bgcolor=#FAFAFA
| 65102 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=103 bgcolor=#E3E3E3
| 65103 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=104 bgcolor=#FAFAFA
| 65104 ||  || 4 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=105 bgcolor=#FAFAFA
| 65105 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=106 bgcolor=#E3E3E3
| 65106 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=107 bgcolor=#F1F1F1
| 65107 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=108 bgcolor=#E3E3E3
| 65108 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=109 bgcolor=#88F2FF
| 65109 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=110 bgcolor=#E3E3E3
| 65110 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=111 bgcolor=#88F2FF
| 65111 ||  || 6 fev 2002 || Haleakalā || NEAT || Vesta || 
|-id=112 bgcolor=#E3E3E3
| 65112 ||  || 6 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=113 bgcolor=#F1F1F1
| 65113 ||  || 3 fev 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=114 bgcolor=#F1F1F1
| 65114 ||  || 3 fev 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=115 bgcolor=#F1F1F1
| 65115 ||  || 12 fev 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=116 bgcolor=#E3E3E3
| 65116 ||  || 12 fev 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=117 bgcolor=#FAFAFA
| 65117 ||  || 12 fev 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=118 bgcolor=#E3E3E3
| 65118 ||  || 12 fev 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=119 bgcolor=#E3E3E3
| 65119 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=120 bgcolor=#E3E3E3
| 65120 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=121 bgcolor=#E3E3E3
| 65121 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=122 bgcolor=#E3E3E3
| 65122 ||  || 13 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=123 bgcolor=#E3E3E3
| 65123 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=124 bgcolor=#E3E3E3
| 65124 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=125 bgcolor=#E3E3E3
| 65125 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=126 bgcolor=#E3E3E3
| 65126 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=127 bgcolor=#F1F1F1
| 65127 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=128 bgcolor=#E3E3E3
| 65128 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=129 bgcolor=#E3E3E3
| 65129 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=130 bgcolor=#F1F1F1
| 65130 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=131 bgcolor=#E3E3E3
| 65131 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=132 bgcolor=#FAFAFA
| 65132 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=133 bgcolor=#E3E3E3
| 65133 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=134 bgcolor=#88F2FF
| 65134 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=135 bgcolor=#F1F1F1
| 65135 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=136 bgcolor=#E3E3E3
| 65136 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=137 bgcolor=#F1F1F1
| 65137 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=138 bgcolor=#E3E3E3
| 65138 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=139 bgcolor=#FAFAFA
| 65139 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=140 bgcolor=#E3E3E3
| 65140 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=141 bgcolor=#E3E3E3
| 65141 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=142 bgcolor=#F1F1F1
| 65142 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=143 bgcolor=#E3E3E3
| 65143 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=144 bgcolor=#FAFAFA
| 65144 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=145 bgcolor=#E3E3E3
| 65145 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=146 bgcolor=#E3E3E3
| 65146 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=147 bgcolor=#E3E3E3
| 65147 ||  || 15 fev 2002 || Uccle || E. W. Elst, H. Debehogne || Brangane || 
|-id=148 bgcolor=#FAFAFA
| 65148 ||  || 11 fev 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem || — || 
|-id=149 bgcolor=#E3E3E3
| 65149 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=150 bgcolor=#88F2FF
| 65150 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=151 bgcolor=#E3E3E3
| 65151 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=152 bgcolor=#FAFAFA
| 65152 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=153 bgcolor=#E3E3E3
| 65153 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=154 bgcolor=#E3E3E3
| 65154 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=155 bgcolor=#E3E3E3
| 65155 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=156 bgcolor=#E3E3E3
| 65156 ||  || 9 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=157 bgcolor=#E3E3E3
| 65157 ||  || 9 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=158 bgcolor=#E3E3E3
| 65158 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=159 bgcolor=#E3E3E3
| 65159 Sprowls ||  || 14 fev 2002 || Cordell-Lorenz || D. T. Durig || — || 
|-id=160 bgcolor=#F1F1F1
| 65160 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=161 bgcolor=#E3E3E3
| 65161 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=162 bgcolor=#F1F1F1
| 65162 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=163 bgcolor=#F1F1F1
| 65163 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=164 bgcolor=#F1F1F1
| 65164 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=165 bgcolor=#E3E3E3
| 65165 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=166 bgcolor=#E3E3E3
| 65166 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=167 bgcolor=#F1F1F1
| 65167 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=168 bgcolor=#FAFAFA
| 65168 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=169 bgcolor=#E3E3E3
| 65169 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=170 bgcolor=#E3E3E3
| 65170 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=171 bgcolor=#E3E3E3
| 65171 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=172 bgcolor=#FAFAFA
| 65172 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=173 bgcolor=#F1F1F1
| 65173 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=174 bgcolor=#88F2FF
| 65174 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=175 bgcolor=#F1F1F1
| 65175 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=176 bgcolor=#FAFAFA
| 65176 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=177 bgcolor=#E3E3E3
| 65177 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=178 bgcolor=#E3E3E3
| 65178 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=179 bgcolor=#88F2FF
| 65179 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=180 bgcolor=#FAFAFA
| 65180 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=181 bgcolor=#E3E3E3
| 65181 ||  || 3 fev 2002 || Haleakalā || NEAT || Brangane || 
|-id=182 bgcolor=#FAFAFA
| 65182 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=183 bgcolor=#E3E3E3
| 65183 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=184 bgcolor=#E3E3E3
| 65184 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=185 bgcolor=#FAFAFA
| 65185 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=186 bgcolor=#FAFAFA
| 65186 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=187 bgcolor=#E3E3E3
| 65187 ||  || 13 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=188 bgcolor=#F1F1F1
| 65188 ||  || 15 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=189 bgcolor=#F1F1F1
| 65189 ||  || 15 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=190 bgcolor=#E3E3E3
| 65190 ||  || 15 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=191 bgcolor=#E3E3E3
| 65191 ||  || 6 fev 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=192 bgcolor=#E3E3E3
| 65192 ||  || 7 fev 2002 || Haleakalā || NEAT || Maria || 
|-id=193 bgcolor=#E3E3E3
| 65193 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=194 bgcolor=#88F2FF
| 65194 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=195 bgcolor=#E3E3E3
| 65195 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=196 bgcolor=#E3E3E3
| 65196 ||  || 7 fev 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=197 bgcolor=#FAFAFA
| 65197 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=198 bgcolor=#E3E3E3
| 65198 ||  || 8 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=199 bgcolor=#E3E3E3
| 65199 ||  || 9 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=200 bgcolor=#E3E3E3
| 65200 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|}

65201–65300 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 65201 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=202 bgcolor=#FAFAFA
| 65202 ||  || 15 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=203 bgcolor=#E3E3E3
| 65203 || 2002 DU || 17 fev 2002 || Needville || Needville Obs. || — || 
|-id=204 bgcolor=#F1F1F1
| 65204 ||  || 22 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=205 bgcolor=#88F2FF
| 65205 ||  || 24 fev 2002 || Palomar || NEAT || Vesta || 
|-id=206 bgcolor=#88F2FF
| 65206 ||  || 24 fev 2002 || Palomar || NEAT || Vesta || 
|-id=207 bgcolor=#F1F1F1
| 65207 ||  || 16 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=208 bgcolor=#E3E3E3
| 65208 ||  || 19 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=209 bgcolor=#88F2FF
| 65209 ||  || 20 fev 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Vesta || 
|-id=210 bgcolor=#88F2FF
| 65210 Stichius || 2002 EG || 2 mar 2002 || Uccle || E. W. Elst, H. Debehogne || Vesta || 
|-id=211 bgcolor=#88F2FF
| 65211 ||  || 6 mar 2002 || Ondřejov || P. Kušnirák || Vesta || 
|-id=212 bgcolor=#FAFAFA
| 65212 ||  || 5 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=213 bgcolor=#E3E3E3
| 65213 Peterhobbs ||  || 12 mar 2002 || Nogales || Tenagra II Obs. || — || 
|-id=214 bgcolor=#FAFAFA
| 65214 ||  || 14 mar 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=215 bgcolor=#FAFAFA
| 65215 ||  || 3 mar 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=216 bgcolor=#88F2FF
| 65216 ||  || 5 mar 2002 || Palomar || NEAT || Vesta || 
|-id=217 bgcolor=#88F2FF
| 65217 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=218 bgcolor=#FAFAFA
| 65218 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=219 bgcolor=#E3E3E3
| 65219 ||  || 10 mar 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=220 bgcolor=#F1F1F1
| 65220 ||  || 10 mar 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=221 bgcolor=#F1F1F1
| 65221 ||  || 10 mar 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=222 bgcolor=#FAFAFA
| 65222 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=223 bgcolor=#88F2FF
| 65223 ||  || 11 mar 2002 || Palomar || NEAT || Vesta || 
|-id=224 bgcolor=#88F2FF
| 65224 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=225 bgcolor=#88F2FF
| 65225 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=226 bgcolor=#F1F1F1
| 65226 ||  || 11 mar 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=227 bgcolor=#88F2FF
| 65227 ||  || 11 mar 2002 || Haleakala || NEAT || Vesta || 
|-id=228 bgcolor=#88F2FF
| 65228 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=229 bgcolor=#88F2FF
| 65229 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=230 bgcolor=#F1F1F1
| 65230 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=231 bgcolor=#FAFAFA
| 65231 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=232 bgcolor=#88F2FF
| 65232 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=233 bgcolor=#F1F1F1
| 65233 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=234 bgcolor=#F1F1F1
| 65234 ||  || 14 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=235 bgcolor=#FAFAFA
| 65235 ||  || 11 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=236 bgcolor=#E3E3E3
| 65236 ||  || 12 mar 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=237 bgcolor=#E3E3E3
| 65237 ||  || 12 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=238 bgcolor=#F1F1F1
| 65238 ||  || 12 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=239 bgcolor=#E3E3E3
| 65239 ||  || 6 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=240 bgcolor=#88F2FF
| 65240 ||  || 9 mar 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Vesta || 
|-id=241 bgcolor=#F1F1F1
| 65241 Seeley ||  || 9 mar 2002 || Catalina || CSS || — || 
|-id=242 bgcolor=#FAFAFA
| 65242 ||  || 10 mar 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=243 bgcolor=#88F2FF
| 65243 ||  || 10 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=244 bgcolor=#E3E3E3
| 65244 ||  || 12 mar 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=245 bgcolor=#88F2FF
| 65245 ||  || 12 mar 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Vesta || 
|-id=246 bgcolor=#E3E3E3
| 65246 ||  || 14 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=247 bgcolor=#F1F1F1
| 65247 || 2002 FR || 18 mar 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=248 bgcolor=#E3E3E3
| 65248 ||  || 20 mar 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=249 bgcolor=#F1F1F1
| 65249 ||  || 20 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=250 bgcolor=#88F2FF
| 65250 ||  || 16 mar 2002 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=251 bgcolor=#FAFAFA
| 65251 ||  || 16 mar 2002 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=252 bgcolor=#E3E3E3
| 65252 ||  || 19 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=253 bgcolor=#E3E3E3
| 65253 ||  || 20 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=254 bgcolor=#E3E3E3
| 65254 ||  || 20 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=255 bgcolor=#E3E3E3
| 65255 ||  || 20 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=256 bgcolor=#E3E3E3
| 65256 ||  || 20 mar 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=257 bgcolor=#88F2FF
| 65257 ||  || 23 mar 2002 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=258 bgcolor=#E3E3E3
| 65258 ||  || 30 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=259 bgcolor=#E3E3E3
| 65259 || 2002 GP || 3 abr 2002 || Kvistaberg || UDAS || — || 
|-id=260 bgcolor=#FAFAFA
| 65260 ||  || 6 abr 2002 || Emerald Lane || L. Ball || — || 
|-id=261 bgcolor=#FAFAFA
| 65261 ||  || 15 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=262 bgcolor=#E3E3E3
| 65262 ||  || 14 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=263 bgcolor=#FAFAFA
| 65263 ||  || 15 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=264 bgcolor=#E3E3E3
| 65264 ||  || 15 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=265 bgcolor=#E3E3E3
| 65265 ||  || 15 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=266 bgcolor=#E3E3E3
| 65266 ||  || 14 abr 2002 || Socorro || LINEAR || Eunomia || 
|-id=267 bgcolor=#F1F1F1
| 65267 ||  || 14 abr 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=268 bgcolor=#FAFAFA
| 65268 ||  || 15 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=269 bgcolor=#E3E3E3
| 65269 ||  || 2 abr 2002 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=270 bgcolor=#FAFAFA
| 65270 ||  || 3 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=271 bgcolor=#F1F1F1
| 65271 ||  || 4 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=272 bgcolor=#E3E3E3
| 65272 ||  || 4 abr 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=273 bgcolor=#E3E3E3
| 65273 ||  || 4 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=274 bgcolor=#FAFAFA
| 65274 ||  || 5 abr 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=275 bgcolor=#FAFAFA
| 65275 ||  || 5 abr 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=276 bgcolor=#FAFAFA
| 65276 ||  || 9 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=277 bgcolor=#FAFAFA
| 65277 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=278 bgcolor=#E3E3E3
| 65278 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=279 bgcolor=#E3E3E3
| 65279 ||  || 11 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=280 bgcolor=#E3E3E3
| 65280 ||  || 11 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=281 bgcolor=#88F2FF
| 65281 ||  || 10 abr 2002 || Palomar || NEAT || Vesta || 
|-id=282 bgcolor=#F1F1F1
| 65282 ||  || 14 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=283 bgcolor=#F1F1F1
| 65283 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=284 bgcolor=#F1F1F1
| 65284 ||  || 16 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=285 bgcolor=#F1F1F1
| 65285 ||  || 16 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=286 bgcolor=#FAFAFA
| 65286 ||  || 21 abr 2002 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=287 bgcolor=#F1F1F1
| 65287 ||  || 22 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=288 bgcolor=#FAFAFA
| 65288 ||  || 21 abr 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=289 bgcolor=#F1F1F1
| 65289 || 2002 JX || 3 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=290 bgcolor=#F1F1F1
| 65290 ||  || 5 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=291 bgcolor=#FAFAFA
| 65291 ||  || 6 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=292 bgcolor=#F1F1F1
| 65292 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=293 bgcolor=#FAFAFA
| 65293 ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=294 bgcolor=#F1F1F1
| 65294 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=295 bgcolor=#F1F1F1
| 65295 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=296 bgcolor=#E3E3E3
| 65296 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=297 bgcolor=#E3E3E3
| 65297 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=298 bgcolor=#E3E3E3
| 65298 ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 65299 ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=300 bgcolor=#E3E3E3
| 65300 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

65301–65400 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 65301 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=302 bgcolor=#E3E3E3
| 65302 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=303 bgcolor=#FAFAFA
| 65303 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=304 bgcolor=#FAFAFA
| 65304 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=305 bgcolor=#FAFAFA
| 65305 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=306 bgcolor=#FAFAFA
| 65306 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=307 bgcolor=#E3E3E3
| 65307 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=308 bgcolor=#FAFAFA
| 65308 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=309 bgcolor=#FAFAFA
| 65309 ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=310 bgcolor=#F1F1F1
| 65310 ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=311 bgcolor=#E3E3E3
| 65311 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=312 bgcolor=#F1F1F1
| 65312 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=313 bgcolor=#F1F1F1
| 65313 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=314 bgcolor=#E3E3E3
| 65314 ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=315 bgcolor=#E3E3E3
| 65315 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=316 bgcolor=#FAFAFA
| 65316 ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=317 bgcolor=#FAFAFA
| 65317 ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=318 bgcolor=#FAFAFA
| 65318 ||  || 11 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=319 bgcolor=#E3E3E3
| 65319 ||  || 7 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=320 bgcolor=#FAFAFA
| 65320 ||  || 8 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=321 bgcolor=#E3E3E3
| 65321 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=322 bgcolor=#E3E3E3
| 65322 || 2002 KS || 16 mai 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=323 bgcolor=#F1F1F1
| 65323 ||  || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=324 bgcolor=#FAFAFA
| 65324 ||  || 5 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=325 bgcolor=#F1F1F1
| 65325 ||  || 6 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=326 bgcolor=#E3E3E3
| 65326 ||  || 6 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=327 bgcolor=#FAFAFA
| 65327 ||  || 6 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=328 bgcolor=#F1F1F1
| 65328 ||  || 8 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=329 bgcolor=#F1F1F1
| 65329 ||  || 8 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=330 bgcolor=#E3E3E3
| 65330 ||  || 5 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=331 bgcolor=#E3E3E3
| 65331 ||  || 9 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=332 bgcolor=#F1F1F1
| 65332 ||  || 4 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=333 bgcolor=#E3E3E3
| 65333 ||  || 10 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=334 bgcolor=#FAFAFA
| 65334 ||  || 10 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=335 bgcolor=#FFDAB5
| 65335 ||  || 3 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=336 bgcolor=#E3E3E3
| 65336 ||  || 3 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=337 bgcolor=#F1F1F1
| 65337 ||  || 17 jun 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=338 bgcolor=#F1F1F1
| 65338 ||  || 4 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=339 bgcolor=#E3E3E3
| 65339 ||  || 4 jul 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=340 bgcolor=#FAFAFA
| 65340 ||  || 4 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=341 bgcolor=#FAFAFA
| 65341 ||  || 4 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=342 bgcolor=#E3E3E3
| 65342 ||  || 4 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=343 bgcolor=#F1F1F1
| 65343 ||  || 5 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=344 bgcolor=#FAFAFA
| 65344 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=345 bgcolor=#FAFAFA
| 65345 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=346 bgcolor=#F1F1F1
| 65346 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=347 bgcolor=#FAFAFA
| 65347 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=348 bgcolor=#FAFAFA
| 65348 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=349 bgcolor=#FAFAFA
| 65349 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=350 bgcolor=#E3E3E3
| 65350 ||  || 14 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=351 bgcolor=#FAFAFA
| 65351 ||  || 9 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=352 bgcolor=#E3E3E3
| 65352 ||  || 14 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=353 bgcolor=#E3E3E3
| 65353 ||  || 14 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=354 bgcolor=#FAFAFA
| 65354 ||  || 15 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=355 bgcolor=#FAFAFA
| 65355 ||  || 14 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=356 bgcolor=#FAFAFA
| 65356 ||  || 5 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=357 bgcolor=#F1F1F1
| 65357 Antoniucci ||  || 12 jul 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=358 bgcolor=#F1F1F1
| 65358 || 2002 OS || 17 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=359 bgcolor=#F1F1F1
| 65359 ||  || 22 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=360 bgcolor=#F1F1F1
| 65360 ||  || 22 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=361 bgcolor=#E3E3E3
| 65361 ||  || 18 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=362 bgcolor=#FAFAFA
| 65362 ||  || 22 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=363 bgcolor=#FAFAFA
| 65363 Ruthanna ||  || 7 ago 2002 || Needville || J. Dellinger || — || 
|-id=364 bgcolor=#E3E3E3
| 65364 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=365 bgcolor=#E3E3E3
| 65365 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=366 bgcolor=#FAFAFA
| 65366 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=367 bgcolor=#FAFAFA
| 65367 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=368 bgcolor=#F1F1F1
| 65368 ||  || 4 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=369 bgcolor=#F1F1F1
| 65369 ||  || 5 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=370 bgcolor=#F1F1F1
| 65370 ||  || 5 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=371 bgcolor=#F1F1F1
| 65371 ||  || 9 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=372 bgcolor=#FAFAFA
| 65372 ||  || 9 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=373 bgcolor=#E3E3E3
| 65373 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=374 bgcolor=#E3E3E3
| 65374 ||  || 9 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=375 bgcolor=#F1F1F1
| 65375 ||  || 9 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=376 bgcolor=#E3E3E3
| 65376 ||  || 11 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=377 bgcolor=#F1F1F1
| 65377 ||  || 12 ago 2002 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=378 bgcolor=#E3E3E3
| 65378 ||  || 9 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=379 bgcolor=#FAFAFA
| 65379 ||  || 10 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=380 bgcolor=#FAFAFA
| 65380 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=381 bgcolor=#F1F1F1
| 65381 ||  || 13 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=382 bgcolor=#F1F1F1
| 65382 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=383 bgcolor=#E3E3E3
| 65383 ||  || 15 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=384 bgcolor=#FAFAFA
| 65384 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || Chloris || 
|-id=385 bgcolor=#F1F1F1
| 65385 || 2002 QW || 16 ago 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=386 bgcolor=#F1F1F1
| 65386 ||  || 20 ago 2002 || Kvistaberg || UDAS || — || 
|-id=387 bgcolor=#E3E3E3
| 65387 ||  || 30 ago 2002 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=388 bgcolor=#F1F1F1
| 65388 ||  || 30 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=389 bgcolor=#E3E3E3
| 65389 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Pallas || 
|-id=390 bgcolor=#FAFAFA
| 65390 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=391 bgcolor=#F1F1F1
| 65391 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=392 bgcolor=#FAFAFA
| 65392 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=393 bgcolor=#F1F1F1
| 65393 ||  || 3 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=394 bgcolor=#F1F1F1
| 65394 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=395 bgcolor=#F1F1F1
| 65395 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=396 bgcolor=#F1F1F1
| 65396 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=397 bgcolor=#FAFAFA
| 65397 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=398 bgcolor=#E3E3E3
| 65398 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=399 bgcolor=#F1F1F1
| 65399 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=400 bgcolor=#E3E3E3
| 65400 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

65401–65500 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 65401 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=402 bgcolor=#E3E3E3
| 65402 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=403 bgcolor=#F1F1F1
| 65403 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=404 bgcolor=#F1F1F1
| 65404 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=405 bgcolor=#F1F1F1
| 65405 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=406 bgcolor=#F1F1F1
| 65406 ||  || 7 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=407 bgcolor=#DFDFFF
| 65407 ||  || 4 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=408 bgcolor=#F1F1F1
| 65408 ||  || 11 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=409 bgcolor=#E3E3E3
| 65409 ||  || 15 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=410 bgcolor=#E3E3E3
| 65410 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=411 bgcolor=#F1F1F1
| 65411 ||  || 28 set 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=412 bgcolor=#F1F1F1
| 65412 ||  || 30 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=413 bgcolor=#E3E3E3
| 65413 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=414 bgcolor=#E3E3E3
| 65414 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=415 bgcolor=#F1F1F1
| 65415 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=416 bgcolor=#F1F1F1
| 65416 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=417 bgcolor=#FAFAFA
| 65417 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=418 bgcolor=#F1F1F1
| 65418 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=419 bgcolor=#F1F1F1
| 65419 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=420 bgcolor=#FAFAFA
| 65420 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=421 bgcolor=#FAFAFA
| 65421 ||  || 1 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=422 bgcolor=#FAFAFA
| 65422 ||  || 1 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=423 bgcolor=#E3E3E3
| 65423 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=424 bgcolor=#E3E3E3
| 65424 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=425 bgcolor=#FFDAB5
| 65425 ||  || 4 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=426 bgcolor=#FAFAFA
| 65426 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=427 bgcolor=#FAFAFA
| 65427 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=428 bgcolor=#F1F1F1
| 65428 ||  || 5 out 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=429 bgcolor=#F1F1F1
| 65429 ||  || 11 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=430 bgcolor=#FAFAFA
| 65430 ||  || 14 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=431 bgcolor=#F1F1F1
| 65431 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=432 bgcolor=#F1F1F1
| 65432 ||  || 6 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=433 bgcolor=#FFDAB5
| 65433 ||  || 7 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=434 bgcolor=#F1F1F1
| 65434 ||  || 9 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Pallas || 
|-id=435 bgcolor=#FAFAFA
| 65435 ||  || 8 out 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=436 bgcolor=#FAFAFA
| 65436 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=437 bgcolor=#F1F1F1
| 65437 ||  || 9 out 2002 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=438 bgcolor=#E3E3E3
| 65438 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=439 bgcolor=#F1F1F1
| 65439 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=440 bgcolor=#E3E3E3
| 65440 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=441 bgcolor=#F1F1F1
| 65441 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=442 bgcolor=#F1F1F1
| 65442 ||  || 10 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=443 bgcolor=#E3E3E3
| 65443 ||  || 15 out 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=444 bgcolor=#FAFAFA
| 65444 ||  || 31 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=445 bgcolor=#FAFAFA
| 65445 ||  || 31 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=446 bgcolor=#E3E3E3
| 65446 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=447 bgcolor=#E3E3E3
| 65447 ||  || 5 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=448 bgcolor=#E3E3E3
| 65448 ||  || 5 nov 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=449 bgcolor=#F1F1F1
| 65449 ||  || 4 nov 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=450 bgcolor=#FAFAFA
| 65450 ||  || 6 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=451 bgcolor=#F1F1F1
| 65451 ||  || 6 nov 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=452 bgcolor=#F1F1F1
| 65452 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=453 bgcolor=#E3E3E3
| 65453 ||  || 7 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=454 bgcolor=#F1F1F1
| 65454 ||  || 8 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=455 bgcolor=#FAFAFA
| 65455 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=456 bgcolor=#E3E3E3
| 65456 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=457 bgcolor=#E3E3E3
| 65457 ||  || 7 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=458 bgcolor=#FAFAFA
| 65458 ||  || 11 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=459 bgcolor=#E3E3E3
| 65459 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=460 bgcolor=#F1F1F1
| 65460 ||  || 27 nov 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=461 bgcolor=#F1F1F1
| 65461 ||  || 28 nov 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills Obs. || — || 
|-id=462 bgcolor=#F1F1F1
| 65462 ||  || 1 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=463 bgcolor=#FAFAFA
| 65463 ||  || 1 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=464 bgcolor=#E3E3E3
| 65464 ||  || 2 dez 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=465 bgcolor=#F1F1F1
| 65465 ||  || 2 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=466 bgcolor=#F1F1F1
| 65466 ||  || 2 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=467 bgcolor=#FAFAFA
| 65467 ||  || 7 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=468 bgcolor=#F1F1F1
| 65468 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=469 bgcolor=#E3E3E3
| 65469 ||  || 5 dez 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=470 bgcolor=#FAFAFA
| 65470 ||  || 8 dez 2002 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=471 bgcolor=#E3E3E3
| 65471 ||  || 27 dez 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=472 bgcolor=#FAFAFA
| 65472 ||  || 30 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=473 bgcolor=#E3E3E3
| 65473 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=474 bgcolor=#F1F1F1
| 65474 ||  || 1 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=475 bgcolor=#F1F1F1
| 65475 ||  || 4 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=476 bgcolor=#FAFAFA
| 65476 ||  || 4 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=477 bgcolor=#E3E3E3
| 65477 ||  || 7 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=478 bgcolor=#F1F1F1
| 65478 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=479 bgcolor=#E3E3E3
| 65479 ||  || 10 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=480 bgcolor=#FAFAFA
| 65480 ||  || 26 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=481 bgcolor=#FAFAFA
| 65481 ||  || 28 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=482 bgcolor=#F1F1F1
| 65482 ||  || 28 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=483 bgcolor=#FAFAFA
| 65483 ||  || 31 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=484 bgcolor=#FAFAFA
| 65484 ||  || 30 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=485 bgcolor=#F1F1F1
| 65485 ||  || 2 fev 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=486 bgcolor=#FAFAFA
| 65486 ||  || 8 fev 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=487 bgcolor=#F1F1F1
| 65487 ||  || 9 fev 2003 || La Silla || R. Michelsen, G. Masi || — || 
|-id=488 bgcolor=#E3E3E3
| 65488 ||  || 22 fev 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=489 bgcolor=#DFDFFF
| 65489 Ceto ||  || 22 mar 2003 || Palomar || C. Trujillo, M. E. Brown || — || 
|-id=490 bgcolor=#FAFAFA
| 65490 || 2062 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=491 bgcolor=#FAFAFA
| 65491 || 2084 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=492 bgcolor=#E3E3E3
| 65492 || 2104 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=493 bgcolor=#FAFAFA
| 65493 || 2119 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=494 bgcolor=#E3E3E3
| 65494 || 2123 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=495 bgcolor=#F1F1F1
| 65495 || 2200 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=496 bgcolor=#FAFAFA
| 65496 || 2211 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=497 bgcolor=#FAFAFA
| 65497 || 2606 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=498 bgcolor=#FAFAFA
| 65498 || 2647 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Mitidika || 
|-id=499 bgcolor=#FAFAFA
| 65499 || 2650 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=500 bgcolor=#FAFAFA
| 65500 || 2759 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Mitidika || 
|}

65501–65600 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 65501 || 2766 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=502 bgcolor=#E3E3E3
| 65502 || 2856 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Ursula || 
|-id=503 bgcolor=#F1F1F1
| 65503 || 3028 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=504 bgcolor=#FAFAFA
| 65504 || 3544 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=505 bgcolor=#F1F1F1
| 65505 || 4085 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Phocaea || 
|-id=506 bgcolor=#FAFAFA
| 65506 || 4102 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=507 bgcolor=#FAFAFA
| 65507 || 4151 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=508 bgcolor=#E3E3E3
| 65508 || 4179 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Ursula || 
|-id=509 bgcolor=#F1F1F1
| 65509 || 4186 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=510 bgcolor=#E3E3E3
| 65510 || 4241 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=511 bgcolor=#E3E3E3
| 65511 || 4243 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=512 bgcolor=#E3E3E3
| 65512 || 4246 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Ursula || 
|-id=513 bgcolor=#FAFAFA
| 65513 || 4258 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=514 bgcolor=#F1F1F1
| 65514 || 4270 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=515 bgcolor=#FAFAFA
| 65515 || 4712 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=516 bgcolor=#FAFAFA
| 65516 || 4726 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=517 bgcolor=#E3E3E3
| 65517 || 4759 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=518 bgcolor=#FAFAFA
| 65518 || 4838 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=519 bgcolor=#FAFAFA
| 65519 || 4853 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=520 bgcolor=#FAFAFA
| 65520 || 4857 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=521 bgcolor=#E3E3E3
| 65521 || 4894 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=522 bgcolor=#E3E3E3
| 65522 || 5570 P-L || 22 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=523 bgcolor=#F1F1F1
| 65523 || 5578 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=524 bgcolor=#E3E3E3
| 65524 || 5585 P-L || 22 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=525 bgcolor=#F1F1F1
| 65525 || 6052 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=526 bgcolor=#FAFAFA
| 65526 || 6075 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=527 bgcolor=#F1F1F1
| 65527 || 6099 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=528 bgcolor=#E3E3E3
| 65528 || 6118 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=529 bgcolor=#F1F1F1
| 65529 || 6200 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=530 bgcolor=#FAFAFA
| 65530 || 6216 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=531 bgcolor=#E3E3E3
| 65531 || 6296 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=532 bgcolor=#E3E3E3
| 65532 || 6389 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=533 bgcolor=#E3E3E3
| 65533 || 6592 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=534 bgcolor=#E3E3E3
| 65534 || 6711 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=535 bgcolor=#FAFAFA
| 65535 || 6773 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=536 bgcolor=#E3E3E3
| 65536 || 6826 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=537 bgcolor=#F1F1F1
| 65537 || 6855 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=538 bgcolor=#F1F1F1
| 65538 || 7561 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=539 bgcolor=#E3E3E3
| 65539 || 7562 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=540 bgcolor=#FAFAFA
| 65540 || 7628 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=541 bgcolor=#E3E3E3
| 65541 Kasbek || 9593 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || Pallas || 
|-id=542 bgcolor=#FAFAFA
| 65542 || 1143 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=543 bgcolor=#F1F1F1
| 65543 || 1223 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=544 bgcolor=#F1F1F1
| 65544 || 2233 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=545 bgcolor=#FAFAFA
| 65545 || 2235 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=546 bgcolor=#FAFAFA
| 65546 || 3256 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=547 bgcolor=#E3E3E3
| 65547 || 3337 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || Ursula || 
|-id=548 bgcolor=#F1F1F1
| 65548 || 4311 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=549 bgcolor=#F1F1F1
| 65549 || 4869 T-1 || 13 mai 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=550 bgcolor=#FAFAFA
| 65550 || 1062 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=551 bgcolor=#F1F1F1
| 65551 || 1206 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=552 bgcolor=#FAFAFA
| 65552 || 1261 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=553 bgcolor=#FAFAFA
| 65553 || 1297 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=554 bgcolor=#E3E3E3
| 65554 || 1350 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=555 bgcolor=#F1F1F1
| 65555 || 1464 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=556 bgcolor=#FAFAFA
| 65556 || 1541 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=557 bgcolor=#E3E3E3
| 65557 || 1606 T-2 || 24 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=558 bgcolor=#FAFAFA
| 65558 || 1611 T-2 || 24 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=559 bgcolor=#FAFAFA
| 65559 || 2065 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=560 bgcolor=#E3E3E3
| 65560 || 2175 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=561 bgcolor=#FAFAFA
| 65561 || 2195 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=562 bgcolor=#FAFAFA
| 65562 || 2219 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=563 bgcolor=#E3E3E3
| 65563 || 2238 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=564 bgcolor=#E3E3E3
| 65564 || 2264 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=565 bgcolor=#F1F1F1
| 65565 || 2300 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=566 bgcolor=#E3E3E3
| 65566 || 3022 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=567 bgcolor=#F1F1F1
| 65567 || 3039 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=568 bgcolor=#F1F1F1
| 65568 || 3105 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=569 bgcolor=#F1F1F1
| 65569 || 3127 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=570 bgcolor=#F1F1F1
| 65570 || 3139 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=571 bgcolor=#E3E3E3
| 65571 || 3165 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=572 bgcolor=#FAFAFA
| 65572 || 3173 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=573 bgcolor=#FAFAFA
| 65573 || 3203 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=574 bgcolor=#FAFAFA
| 65574 || 3229 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || Mitidika || 
|-id=575 bgcolor=#E3E3E3
| 65575 || 3245 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=576 bgcolor=#FAFAFA
| 65576 || 3277 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=577 bgcolor=#E3E3E3
| 65577 || 3324 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=578 bgcolor=#E3E3E3
| 65578 || 4137 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || Maria || 
|-id=579 bgcolor=#FAFAFA
| 65579 || 4173 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=580 bgcolor=#E3E3E3
| 65580 || 4181 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=581 bgcolor=#FAFAFA
| 65581 || 4275 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=582 bgcolor=#E3E3E3
| 65582 || 4362 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || Ursula || 
|-id=583 bgcolor=#88F2FF
| 65583 Theoklymenos || 4646 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=584 bgcolor=#F1F1F1
| 65584 || 5051 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=585 bgcolor=#E3E3E3
| 65585 || 5064 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=586 bgcolor=#F1F1F1
| 65586 || 5160 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=587 bgcolor=#E3E3E3
| 65587 || 1033 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=588 bgcolor=#F1F1F1
| 65588 || 1086 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=589 bgcolor=#E3E3E3
| 65589 || 1122 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=590 bgcolor=#88F2FF
| 65590 Archeptolemos || 1305 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=591 bgcolor=#FAFAFA
| 65591 || 2147 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=592 bgcolor=#E3E3E3
| 65592 || 2155 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=593 bgcolor=#FAFAFA
| 65593 || 2375 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=594 bgcolor=#F1F1F1
| 65594 || 2396 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=595 bgcolor=#E3E3E3
| 65595 || 2430 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=596 bgcolor=#F1F1F1
| 65596 || 3033 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=597 bgcolor=#FAFAFA
| 65597 || 3047 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=598 bgcolor=#FAFAFA
| 65598 || 3059 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=599 bgcolor=#F1F1F1
| 65599 || 3079 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=600 bgcolor=#E3E3E3
| 65600 || 3121 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|}

65601–65700 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 65601 || 3159 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=602 bgcolor=#FAFAFA
| 65602 || 3192 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=603 bgcolor=#F1F1F1
| 65603 || 3229 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=604 bgcolor=#FAFAFA
| 65604 || 3235 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=605 bgcolor=#FAFAFA
| 65605 || 3245 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=606 bgcolor=#E3E3E3
| 65606 || 3315 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=607 bgcolor=#E3E3E3
| 65607 || 3360 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=608 bgcolor=#FAFAFA
| 65608 || 3441 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=609 bgcolor=#FAFAFA
| 65609 || 3445 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=610 bgcolor=#F1F1F1
| 65610 || 3470 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=611 bgcolor=#E3E3E3
| 65611 || 3498 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=612 bgcolor=#E3E3E3
| 65612 || 3564 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=613 bgcolor=#F1F1F1
| 65613 || 3923 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=614 bgcolor=#F1F1F1
| 65614 || 4096 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=615 bgcolor=#FAFAFA
| 65615 || 4163 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=616 bgcolor=#FAFAFA
| 65616 || 4165 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=617 bgcolor=#F1F1F1
| 65617 || 4172 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=618 bgcolor=#FAFAFA
| 65618 || 4217 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=619 bgcolor=#FAFAFA
| 65619 || 4218 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=620 bgcolor=#F1F1F1
| 65620 || 4238 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=621 bgcolor=#E3E3E3
| 65621 || 4247 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=622 bgcolor=#F1F1F1
| 65622 || 4287 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=623 bgcolor=#FAFAFA
| 65623 || 4297 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=624 bgcolor=#F1F1F1
| 65624 || 4347 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=625 bgcolor=#FAFAFA
| 65625 || 4377 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=626 bgcolor=#FAFAFA
| 65626 || 5052 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=627 bgcolor=#F1F1F1
| 65627 || 5090 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=628 bgcolor=#FAFAFA
| 65628 || 5098 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=629 bgcolor=#FAFAFA
| 65629 || 5118 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=630 bgcolor=#FAFAFA
| 65630 || 5134 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=631 bgcolor=#E3E3E3
| 65631 || 5143 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || Eos || 
|-id=632 bgcolor=#E3E3E3
| 65632 || 5177 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=633 bgcolor=#E3E3E3
| 65633 || 5291 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=634 bgcolor=#E3E3E3
| 65634 || 5644 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=635 bgcolor=#F1F1F1
| 65635 ||  || 12 mar 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=636 bgcolor=#FAFAFA
| 65636 ||  || 24 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=637 bgcolor=#FAFAFA
| 65637 Tsniimash ||  || 14 nov 1979 || Nauchnyj || L. V. Zhuravleva || Juno || 
|-id=638 bgcolor=#F1F1F1
| 65638 ||  || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=639 bgcolor=#F1F1F1
| 65639 ||  || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=640 bgcolor=#F1F1F1
| 65640 ||  || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=641 bgcolor=#F1F1F1
| 65641 ||  || 28 fev 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=642 bgcolor=#FAFAFA
| 65642 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=643 bgcolor=#FAFAFA
| 65643 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=644 bgcolor=#FAFAFA
| 65644 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=645 bgcolor=#FAFAFA
| 65645 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=646 bgcolor=#FAFAFA
| 65646 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=647 bgcolor=#FAFAFA
| 65647 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=648 bgcolor=#FAFAFA
| 65648 ||  || 7 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=649 bgcolor=#F1F1F1
| 65649 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=650 bgcolor=#FAFAFA
| 65650 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=651 bgcolor=#E3E3E3
| 65651 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=652 bgcolor=#FAFAFA
| 65652 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=653 bgcolor=#FAFAFA
| 65653 ||  || 7 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=654 bgcolor=#FAFAFA
| 65654 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=655 bgcolor=#F1F1F1
| 65655 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=656 bgcolor=#F1F1F1
| 65656 ||  || 1 set 1981 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=657 bgcolor=#F1F1F1
| 65657 Hube ||  || 16 ago 1982 || Siding Spring || A. Lowe || — || 
|-id=658 bgcolor=#F1F1F1
| 65658 Gurnikovskaya ||  || 20 out 1982 || Nauchnyj || L. G. Karachkina || — || 
|-id=659 bgcolor=#F1F1F1
| 65659 || 1983 XE || 1 dez 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=660 bgcolor=#F1F1F1
| 65660 ||  || 14 ago 1985 || Caussols || CERGA || — || 
|-id=661 bgcolor=#E3E3E3
| 65661 ||  || 1 nov 1985 || La Silla || R. M. West || — || 
|-id=662 bgcolor=#FAFAFA
| 65662 ||  || 26 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=663 bgcolor=#FAFAFA
| 65663 ||  || 29 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=664 bgcolor=#F1F1F1
| 65664 ||  || 4 set 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=665 bgcolor=#E3E3E3
| 65665 ||  || 9 set 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=666 bgcolor=#FAFAFA
| 65666 || 1987 RU || 12 set 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=667 bgcolor=#E3E3E3
| 65667 ||  || 30 set 1987 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=668 bgcolor=#F1F1F1
| 65668 ||  || 14 jan 1988 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=669 bgcolor=#F1F1F1
| 65669 ||  || 13 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=670 bgcolor=#F1F1F1
| 65670 ||  || 13 fev 1988 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=671 bgcolor=#F1F1F1
| 65671 ||  || 22 fev 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=672 bgcolor=#FAFAFA
| 65672 Merrick || 1988 QD || 16 ago 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=673 bgcolor=#FAFAFA
| 65673 ||  || 1 set 1988 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=674 bgcolor=#FFD5EA
| 65674 || 1988 SM || 29 set 1988 || Siding Spring || M. Hartley || — || 
|-id=675 bgcolor=#E3E3E3
| 65675 Mohr-Gruber ||  || 11 jan 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=676 bgcolor=#E3E3E3
| 65676 ||  || 4 fev 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=677 bgcolor=#E3E3E3
| 65677 ||  || 1 mar 1989 || Yorii || M. Arai, H. Mori || — || 
|-id=678 bgcolor=#FAFAFA
| 65678 ||  || 26 set 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=679 bgcolor=#FFD5EA
| 65679 || 1989 UQ || 26 out 1989 || Caussols || C. Pollas || — || 
|-id=680 bgcolor=#F1F1F1
| 65680 ||  || 2 mar 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=681 bgcolor=#F1F1F1
| 65681 ||  || 2 mar 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=682 bgcolor=#FFDAB5
| 65682 ||  || 24 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=683 bgcolor=#F1F1F1
| 65683 ||  || 29 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=684 bgcolor=#F1F1F1
| 65684 ||  || 29 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || Phocaea || 
|-id=685 bgcolor=#F1F1F1
| 65685 Behring ||  || 10 out 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=686 bgcolor=#E3E3E3
| 65686 ||  || 14 out 1990 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=687 bgcolor=#FAFAFA
| 65687 ||  || 12 nov 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=688 bgcolor=#F1F1F1
| 65688 ||  || 13 nov 1990 || Palomar || C. S. Shoemaker || — || 
|-id=689 bgcolor=#FAFAFA
| 65689 ||  || 16 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=690 bgcolor=#FFD5EA
| 65690 || 1991 DG || 20 fev 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=691 bgcolor=#F1F1F1
| 65691 ||  || 7 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=692 bgcolor=#F1F1F1
| 65692 Trifu ||  || 12 set 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=693 bgcolor=#E3E3E3
| 65693 ||  || 4 set 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=694 bgcolor=#FAFAFA
| 65694 Franzrosenzweig ||  || 10 set 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=695 bgcolor=#FAFAFA
| 65695 ||  || 29 set 1991 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=696 bgcolor=#F1F1F1
| 65696 Pierrehenry ||  || 6 out 1991 || Palomar || A. Lowe || — || 
|-id=697 bgcolor=#F1F1F1
| 65697 Paulandrew ||  || 6 out 1991 || Palomar || A. Lowe || — || 
|-id=698 bgcolor=#F1F1F1
| 65698 Emmarochelle ||  || 6 out 1991 || Palomar || A. Lowe || — || 
|-id=699 bgcolor=#F1F1F1
| 65699 ||  || 2 nov 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=700 bgcolor=#FAFAFA
| 65700 ||  || 9 nov 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|}

65701–65800 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 65701 ||  || 30 jan 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=702 bgcolor=#FAFAFA
| 65702 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=703 bgcolor=#E3E3E3
| 65703 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=704 bgcolor=#E3E3E3
| 65704 ||  || 1 mar 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=705 bgcolor=#F1F1F1
| 65705 ||  || 4 abr 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=706 bgcolor=#FFD5EA
| 65706 || 1992 NA || 1 jul 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=707 bgcolor=#FAFAFA
| 65707 ||  || 8 ago 1992 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=708 bgcolor=#FAFAFA
| 65708 Ehrlich ||  || 4 set 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel || — || 
|-id=709 bgcolor=#E3E3E3
| 65709 ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=710 bgcolor=#FAFAFA
| 65710 ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=711 bgcolor=#FAFAFA
| 65711 ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=712 bgcolor=#E3E3E3
| 65712 Schneidmüller ||  || 24 set 1992 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=713 bgcolor=#FAFAFA
| 65713 ||  || 19 out 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=714 bgcolor=#FAFAFA
| 65714 || 1992 VR || 2 nov 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=715 bgcolor=#FAFAFA
| 65715 ||  || 16 nov 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=716 bgcolor=#FAFAFA
| 65716 Ohkinohama ||  || 25 jan 1993 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=717 bgcolor=#FFD5EA
| 65717 ||  || 31 jan 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=718 bgcolor=#FAFAFA
| 65718 || 1993 FL || 23 mar 1993 || Lake Tekapo || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin || — || 
|-id=719 bgcolor=#FAFAFA
| 65719 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=720 bgcolor=#FAFAFA
| 65720 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=721 bgcolor=#FAFAFA
| 65721 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=722 bgcolor=#F1F1F1
| 65722 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || Phocaea || 
|-id=723 bgcolor=#FAFAFA
| 65723 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=724 bgcolor=#E3E3E3
| 65724 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=725 bgcolor=#F1F1F1
| 65725 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=726 bgcolor=#E3E3E3
| 65726 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=727 bgcolor=#E3E3E3
| 65727 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=728 bgcolor=#F1F1F1
| 65728 ||  || 26 mar 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=729 bgcolor=#F1F1F1
| 65729 || 1993 JQ || 14 mai 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=730 bgcolor=#F1F1F1
| 65730 ||  || 14 jun 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=731 bgcolor=#FAFAFA
| 65731 ||  || 20 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=732 bgcolor=#E3E3E3
| 65732 ||  || 20 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || Eos || 
|-id=733 bgcolor=#FFD5EA
| 65733 || 1993 PC || 15 ago 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=734 bgcolor=#E3E3E3
| 65734 ||  || 15 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=735 bgcolor=#E3E3E3
| 65735 ||  || 18 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=736 bgcolor=#FAFAFA
| 65736 ||  || 20 ago 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=737 bgcolor=#FAFAFA
| 65737 ||  || 15 set 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=738 bgcolor=#FAFAFA
| 65738 ||  || 14 set 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst || — || 
|-id=739 bgcolor=#E3E3E3
| 65739 ||  || 16 set 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst || Brangane || 
|-id=740 bgcolor=#E3E3E3
| 65740 ||  || 15 out 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=741 bgcolor=#FAFAFA
| 65741 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=742 bgcolor=#FFDAB5
| 65742 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=743 bgcolor=#FAFAFA
| 65743 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=744 bgcolor=#FAFAFA
| 65744 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=745 bgcolor=#FAFAFA
| 65745 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=746 bgcolor=#E3E3E3
| 65746 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=747 bgcolor=#F1F1F1
| 65747 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=748 bgcolor=#FAFAFA
| 65748 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=749 bgcolor=#FAFAFA
| 65749 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=750 bgcolor=#FAFAFA
| 65750 ||  || 20 out 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught || Juno || 
|-id=751 bgcolor=#FAFAFA
| 65751 ||  || 19 jan 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=752 bgcolor=#FAFAFA
| 65752 ||  || 7 fev 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=753 bgcolor=#F1F1F1
| 65753 ||  || 8 fev 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=754 bgcolor=#FAFAFA
| 65754 ||  || 8 fev 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=755 bgcolor=#FAFAFA
| 65755 ||  || 8 mar 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=756 bgcolor=#FAFAFA
| 65756 ||  || 5 mar 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=757 bgcolor=#FFDAB5
| 65757 || 1994 FV || 21 mar 1994 || Siding Spring || G. J. Garradd || — || 
|-id=758 bgcolor=#F1F1F1
| 65758 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=759 bgcolor=#F1F1F1
| 65759 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=760 bgcolor=#F1F1F1
| 65760 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=761 bgcolor=#F1F1F1
| 65761 || 1994 RA || 1 set 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|-id=762 bgcolor=#F1F1F1
| 65762 || 1994 RG || 4 set 1994 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=763 bgcolor=#FAFAFA
| 65763 ||  || 12 set 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=764 bgcolor=#F1F1F1
| 65764 ||  || 13 out 1994 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=765 bgcolor=#FAFAFA
| 65765 ||  || 25 out 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=766 bgcolor=#F1F1F1
| 65766 ||  || 27 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=767 bgcolor=#FAFAFA
| 65767 ||  || 29 jan 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=768 bgcolor=#E3E3E3
| 65768 ||  || 24 fev 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=769 bgcolor=#E3E3E3
| 65769 Mahalia ||  || 4 mar 1995 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=770 bgcolor=#F1F1F1
| 65770 ||  || 28 mai 1995 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=771 bgcolor=#FAFAFA
| 65771 ||  || 25 mai 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=772 bgcolor=#F1F1F1
| 65772 ||  || 22 jun 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=773 bgcolor=#E3E3E3
| 65773 ||  || 22 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=774 bgcolor=#E3E3E3
| 65774 ||  || 22 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=775 bgcolor=#F1F1F1
| 65775 Reikotosa ||  || 18 set 1995 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=776 bgcolor=#FFDAB5
| 65776 ||  || 20 set 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=777 bgcolor=#F1F1F1
| 65777 ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=778 bgcolor=#F1F1F1
| 65778 ||  || 21 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=779 bgcolor=#FAFAFA
| 65779 ||  || 26 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=780 bgcolor=#F1F1F1
| 65780 ||  || 14 out 1995 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=781 bgcolor=#FAFAFA
| 65781 ||  || 14 out 1995 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=782 bgcolor=#F1F1F1
| 65782 || 1995 UG || 16 out 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=783 bgcolor=#F1F1F1
| 65783 || 1995 UK || 17 out 1995 || Yatsuka || H. Abe || — || 
|-id=784 bgcolor=#FFDAB5
| 65784 Naderayama ||  || 20 out 1995 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=785 bgcolor=#F1F1F1
| 65785 Carlafracci ||  || 26 out 1995 || Colleverde || V. S. Casulli || — || 
|-id=786 bgcolor=#F1F1F1
| 65786 ||  || 28 out 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=787 bgcolor=#FAFAFA
| 65787 ||  || 17 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=788 bgcolor=#F1F1F1
| 65788 ||  || 19 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=789 bgcolor=#F1F1F1
| 65789 ||  || 19 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=790 bgcolor=#F1F1F1
| 65790 ||  || 20 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=791 bgcolor=#F1F1F1
| 65791 ||  || 28 out 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=792 bgcolor=#F1F1F1
| 65792 ||  || 18 nov 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=793 bgcolor=#F1F1F1
| 65793 ||  || 21 nov 1995 || Kleť || Kleť Obs. || — || 
|-id=794 bgcolor=#F1F1F1
| 65794 ||  || 18 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=795 bgcolor=#E3E3E3
| 65795 ||  || 19 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=796 bgcolor=#F1F1F1
| 65796 ||  || 15 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|-id=797 bgcolor=#F1F1F1
| 65797 || 1995 YL || 19 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=798 bgcolor=#FAFAFA
| 65798 ||  || 16 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=799 bgcolor=#F1F1F1
| 65799 ||  || 18 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=800 bgcolor=#FAFAFA
| 65800 ||  || 19 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

65801–65900 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 65801 ||  || 12 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=802 bgcolor=#F1F1F1
| 65802 ||  || 27 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=803 bgcolor=#FFD5EA
| 65803 Didymos || 1996 GT || 11 abr 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=804 bgcolor=#E3E3E3
| 65804 ||  || 18 abr 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=805 bgcolor=#F1F1F1
| 65805 ||  || 17 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=806 bgcolor=#FAFAFA
| 65806 ||  || 18 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=807 bgcolor=#F1F1F1
| 65807 ||  || 13 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=808 bgcolor=#FFDAB5
| 65808 ||  || 14 jun 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=809 bgcolor=#FAFAFA
| 65809 ||  || 13 set 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=810 bgcolor=#FAFAFA
| 65810 ||  || 5 set 1996 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || — || 
|-id=811 bgcolor=#88F2FF
| 65811 ||  || 13 set 1996 || La Silla || UDTS || Vesta || 
|-id=812 bgcolor=#E3E3E3
| 65812 ||  || 30 set 1996 || Stroncone || A. Vagnozzi || — || 
|-id=813 bgcolor=#FAFAFA
| 65813 ||  || 7 out 1996 || Catalina Station || T. B. Spahr || — || 
|-id=814 bgcolor=#F1F1F1
| 65814 ||  || 9 out 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=815 bgcolor=#FAFAFA
| 65815 ||  || 4 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=816 bgcolor=#FAFAFA
| 65816 ||  || 7 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=817 bgcolor=#FFDAB5
| 65817 ||  || 10 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=818 bgcolor=#FAFAFA
| 65818 ||  || 8 out 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=819 bgcolor=#E3E3E3
| 65819 ||  || 8 out 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=820 bgcolor=#FAFAFA
| 65820 ||  || 8 out 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=821 bgcolor=#E3E3E3
| 65821 De Curtis ||  || 30 out 1996 || Colleverde || V. S. Casulli || Juno || 
|-id=822 bgcolor=#FAFAFA
| 65822 ||  || 14 nov 1996 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=823 bgcolor=#FAFAFA
| 65823 ||  || 4 nov 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=824 bgcolor=#FAFAFA
| 65824 ||  || 4 nov 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=825 bgcolor=#E3E3E3
| 65825 ||  || 7 nov 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=826 bgcolor=#E3E3E3
| 65826 ||  || 11 nov 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=827 bgcolor=#E3E3E3
| 65827 ||  || 4 nov 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=828 bgcolor=#E3E3E3
| 65828 ||  || 1 nov 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=829 bgcolor=#FAFAFA
| 65829 ||  || 26 nov 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=830 bgcolor=#F1F1F1
| 65830 || 1996 XA || 1 dez 1996 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=831 bgcolor=#FAFAFA
| 65831 ||  || 6 dez 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=832 bgcolor=#FAFAFA
| 65832 ||  || 7 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=833 bgcolor=#F1F1F1
| 65833 ||  || 7 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|-id=834 bgcolor=#FAFAFA
| 65834 ||  || 1 dez 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=835 bgcolor=#FAFAFA
| 65835 ||  || 2 dez 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=836 bgcolor=#FAFAFA
| 65836 ||  || 10 dez 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=837 bgcolor=#FAFAFA
| 65837 ||  || 5 dez 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=838 bgcolor=#F1F1F1
| 65838 ||  || 8 dez 1996 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=839 bgcolor=#FAFAFA
| 65839 ||  || 12 dez 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=840 bgcolor=#FAFAFA
| 65840 ||  || 6 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=841 bgcolor=#F1F1F1
| 65841 ||  || 2 jan 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=842 bgcolor=#F1F1F1
| 65842 ||  || 4 jan 1997 || Xinglong || SCAP || Meliboea || 
|-id=843 bgcolor=#F1F1F1
| 65843 ||  || 12 jan 1997 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=844 bgcolor=#FAFAFA
| 65844 ||  || 12 jan 1997 || Haleakala || NEAT || Juno || 
|-id=845 bgcolor=#F1F1F1
| 65845 ||  || 14 jan 1997 || Campo Imperatore || A. Boattini, A. Di Paola || — || 
|-id=846 bgcolor=#F1F1F1
| 65846 ||  || 30 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=847 bgcolor=#F1F1F1
| 65847 ||  || 31 jan 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=848 bgcolor=#E3E3E3
| 65848 Enricomari ||  || 30 jan 1997 || Cima Ekar || M. Tombelli || — || 
|-id=849 bgcolor=#FAFAFA
| 65849 ||  || 1 fev 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=850 bgcolor=#F1F1F1
| 65850 ||  || 7 fev 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=851 bgcolor=#F1F1F1
| 65851 ||  || 4 mar 1997 || Modra || A. Galád, A. Pravda || — || 
|-id=852 bgcolor=#F1F1F1
| 65852 ||  || 7 mar 1997 || Bologna || San Vittore Obs. || — || 
|-id=853 bgcolor=#F1F1F1
| 65853 ||  || 5 mar 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=854 bgcolor=#F1F1F1
| 65854 ||  || 7 mar 1997 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || — || 
|-id=855 bgcolor=#E3E3E3
| 65855 ||  || 8 abr 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=856 bgcolor=#F1F1F1
| 65856 ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=857 bgcolor=#FAFAFA
| 65857 ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=858 bgcolor=#F1F1F1
| 65858 ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=859 bgcolor=#E3E3E3
| 65859 Mädler ||  || 9 abr 1997 || La Silla || E. W. Elst || Juno || 
|-id=860 bgcolor=#F1F1F1
| 65860 ||  || 30 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=861 bgcolor=#F1F1F1
| 65861 ||  || 1 mai 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=862 bgcolor=#F1F1F1
| 65862 ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 65863 ||  || 28 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=864 bgcolor=#E3E3E3
| 65864 || 1997 OT || 27 jul 1997 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=865 bgcolor=#FAFAFA
| 65865 ||  || 31 jul 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=866 bgcolor=#E3E3E3
| 65866 ||  || 10 ago 1997 || Rand || G. R. Viscome || — || 
|-id=867 bgcolor=#F1F1F1
| 65867 ||  || 25 ago 1997 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=868 bgcolor=#E3E3E3
| 65868 ||  || 8 set 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=869 bgcolor=#F1F1F1
| 65869 ||  || 30 set 1997 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=870 bgcolor=#FAFAFA
| 65870 ||  || 30 out 1997 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=871 bgcolor=#E3E3E3
| 65871 ||  || 28 out 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=872 bgcolor=#F1F1F1
| 65872 ||  || 1 nov 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=873 bgcolor=#FAFAFA
| 65873 ||  || 24 nov 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=874 bgcolor=#F1F1F1
| 65874 ||  || 24 nov 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=875 bgcolor=#F1F1F1
| 65875 ||  || 23 nov 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=876 bgcolor=#F1F1F1
| 65876 ||  || 29 nov 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=877 bgcolor=#FAFAFA
| 65877 ||  || 4 dez 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=878 bgcolor=#FAFAFA
| 65878 ||  || 5 dez 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=879 bgcolor=#F1F1F1
| 65879 ||  || 21 dez 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=880 bgcolor=#FAFAFA
| 65880 ||  || 21 dez 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=881 bgcolor=#FAFAFA
| 65881 ||  || 25 dez 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=882 bgcolor=#E3E3E3
| 65882 ||  || 28 dez 1997 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || Brangane || 
|-id=883 bgcolor=#F1F1F1
| 65883 ||  || 31 dez 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=884 bgcolor=#FAFAFA
| 65884 ||  || 29 dez 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=885 bgcolor=#FAFAFA
| 65885 Lubenow ||  || 27 dez 1997 || Anderson Mesa || M. W. Buie || — || 
|-id=886 bgcolor=#FAFAFA
| 65886 || 1998 AM || 5 jan 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=887 bgcolor=#FAFAFA
| 65887 ||  || 5 jan 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=888 bgcolor=#F1F1F1
| 65888 ||  || 18 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=889 bgcolor=#FAFAFA
| 65889 ||  || 23 jan 1998 || Zeno || T. Stafford || — || 
|-id=890 bgcolor=#FAFAFA
| 65890 ||  || 26 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=891 bgcolor=#FAFAFA
| 65891 ||  || 28 jan 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=892 bgcolor=#F1F1F1
| 65892 ||  || 28 jan 1998 || Bédoin || P. Antonini || — || 
|-id=893 bgcolor=#FAFAFA
| 65893 ||  || 31 jan 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=894 bgcolor=#FAFAFA
| 65894 Echizenmisaki ||  || 30 jan 1998 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=895 bgcolor=#FAFAFA
| 65895 || 1998 CP || 3 fev 1998 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=896 bgcolor=#FAFAFA
| 65896 ||  || 1 fev 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=897 bgcolor=#FAFAFA
| 65897 ||  || 22 fev 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=898 bgcolor=#F1F1F1
| 65898 ||  || 22 fev 1998 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=899 bgcolor=#FAFAFA
| 65899 ||  || 23 fev 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=900 bgcolor=#FAFAFA
| 65900 ||  || 23 fev 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|}

65901–66000 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 65901 ||  || 22 fev 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=902 bgcolor=#FAFAFA
| 65902 ||  || 23 fev 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=903 bgcolor=#FAFAFA
| 65903 ||  || 23 fev 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=904 bgcolor=#FAFAFA
| 65904 ||  || 26 fev 1998 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=905 bgcolor=#F1F1F1
| 65905 ||  || 2 mar 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=906 bgcolor=#FAFAFA
| 65906 ||  || 3 mar 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=907 bgcolor=#FAFAFA
| 65907 ||  || 1 mar 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=908 bgcolor=#F1F1F1
| 65908 || 1998 FQ || 18 mar 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=909 bgcolor=#FFD5EA
| 65909 ||  || 25 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=910 bgcolor=#E3E3E3
| 65910 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=911 bgcolor=#F1F1F1
| 65911 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=912 bgcolor=#FAFAFA
| 65912 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=913 bgcolor=#FAFAFA
| 65913 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=914 bgcolor=#FAFAFA
| 65914 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=915 bgcolor=#FAFAFA
| 65915 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=916 bgcolor=#FAFAFA
| 65916 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=917 bgcolor=#FAFAFA
| 65917 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=918 bgcolor=#FAFAFA
| 65918 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=919 bgcolor=#FAFAFA
| 65919 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=920 bgcolor=#FAFAFA
| 65920 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=921 bgcolor=#FAFAFA
| 65921 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=922 bgcolor=#FAFAFA
| 65922 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=923 bgcolor=#FAFAFA
| 65923 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=924 bgcolor=#F1F1F1
| 65924 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=925 bgcolor=#FAFAFA
| 65925 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=926 bgcolor=#FAFAFA
| 65926 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=927 bgcolor=#FAFAFA
| 65927 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=928 bgcolor=#F1F1F1
| 65928 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=929 bgcolor=#E3E3E3
| 65929 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=930 bgcolor=#F1F1F1
| 65930 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=931 bgcolor=#FAFAFA
| 65931 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=932 bgcolor=#FAFAFA
| 65932 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=933 bgcolor=#FAFAFA
| 65933 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=934 bgcolor=#FAFAFA
| 65934 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=935 bgcolor=#F1F1F1
| 65935 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=936 bgcolor=#F1F1F1
| 65936 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=937 bgcolor=#F1F1F1
| 65937 ||  || 26 mar 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=938 bgcolor=#F1F1F1
| 65938 ||  || 24 mar 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=939 bgcolor=#F1F1F1
| 65939 ||  || 24 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=940 bgcolor=#FAFAFA
| 65940 ||  || 24 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=941 bgcolor=#FAFAFA
| 65941 ||  || 24 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=942 bgcolor=#FAFAFA
| 65942 ||  || 24 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=943 bgcolor=#E3E3E3
| 65943 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=944 bgcolor=#FAFAFA
| 65944 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=945 bgcolor=#E3E3E3
| 65945 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=946 bgcolor=#F1F1F1
| 65946 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=947 bgcolor=#E3E3E3
| 65947 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=948 bgcolor=#FAFAFA
| 65948 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=949 bgcolor=#FAFAFA
| 65949 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=950 bgcolor=#FAFAFA
| 65950 ||  || 31 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=951 bgcolor=#F1F1F1
| 65951 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=952 bgcolor=#FAFAFA
| 65952 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=953 bgcolor=#F1F1F1
| 65953 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=954 bgcolor=#FAFAFA
| 65954 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=955 bgcolor=#FAFAFA
| 65955 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=956 bgcolor=#F1F1F1
| 65956 ||  || 24 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=957 bgcolor=#FAFAFA
| 65957 ||  || 26 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=958 bgcolor=#F1F1F1
| 65958 ||  || 4 abr 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=959 bgcolor=#F1F1F1
| 65959 ||  || 2 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=960 bgcolor=#F1F1F1
| 65960 ||  || 2 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=961 bgcolor=#F1F1F1
| 65961 ||  || 18 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=962 bgcolor=#FAFAFA
| 65962 ||  || 18 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=963 bgcolor=#F1F1F1
| 65963 ||  || 22 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=964 bgcolor=#F1F1F1
| 65964 ||  || 21 abr 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=965 bgcolor=#F1F1F1
| 65965 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=966 bgcolor=#FAFAFA
| 65966 ||  || 24 abr 1998 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=967 bgcolor=#E3E3E3
| 65967 ||  || 17 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=968 bgcolor=#FAFAFA
| 65968 ||  || 18 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=969 bgcolor=#F1F1F1
| 65969 ||  || 18 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=970 bgcolor=#FAFAFA
| 65970 ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=971 bgcolor=#E3E3E3
| 65971 ||  || 21 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=972 bgcolor=#FAFAFA
| 65972 ||  || 23 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=973 bgcolor=#F1F1F1
| 65973 ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=974 bgcolor=#F1F1F1
| 65974 ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=975 bgcolor=#F1F1F1
| 65975 ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=976 bgcolor=#FAFAFA
| 65976 ||  || 25 abr 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=977 bgcolor=#F1F1F1
| 65977 ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=978 bgcolor=#F1F1F1
| 65978 ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=979 bgcolor=#F1F1F1
| 65979 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=980 bgcolor=#E3E3E3
| 65980 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=981 bgcolor=#F1F1F1
| 65981 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=982 bgcolor=#F1F1F1
| 65982 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=983 bgcolor=#FAFAFA
| 65983 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=984 bgcolor=#F1F1F1
| 65984 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=985 bgcolor=#F1F1F1
| 65985 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=986 bgcolor=#F1F1F1
| 65986 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=987 bgcolor=#F1F1F1
| 65987 ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=988 bgcolor=#F1F1F1
| 65988 ||  || 18 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=989 bgcolor=#E3E3E3
| 65989 ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=990 bgcolor=#F1F1F1
| 65990 ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=991 bgcolor=#F1F1F1
| 65991 ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=992 bgcolor=#F1F1F1
| 65992 ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=993 bgcolor=#F1F1F1
| 65993 ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=994 bgcolor=#F1F1F1
| 65994 ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=995 bgcolor=#F1F1F1
| 65995 ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=996 bgcolor=#FFD5EA
| 65996 ||  || 24 jun 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=997 bgcolor=#F1F1F1
| 65997 ||  || 24 jun 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=998 bgcolor=#F1F1F1
| 65998 ||  || 28 jun 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=999 bgcolor=#FFDAB5
| 65999 || 1998 ND || 1 jul 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=000 bgcolor=#E3E3E3
| 66000 ||  || 20 jul 1998 || San Marcello || A. Boattini, M. Tombelli || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (65001)–(70000) (IAU Minor Planet Center)

065